Рудако́в (Рудако́ва) — русская фамилия, а также топоним.

Носители фамилии

Рудаков 
 
 Рудаков, Алексей Павлович (1917—1999) — советский военачальник, генерал-полковник.
 Рудаков, Алексей Петрович (род. 1955) — советский кинорежиссёр.
 Рудаков, Анатолий Родионович (1950—2021) — российский актёр кино, кинопродюсер, заслуженный артист России.
 Рудаков, Андрей Борисович (род. 1961) — советский и российский футболист, нападающий.
 Рудаков, Аполлинарий Васильевич (1871—1949) — русский китаевед и маньчжурист.
 Рудаков, Аркадий Владимирович (1946—1995) — советский хоккеист, тренер.
 Рудаков, Борис Николаевич (1923—2003) — советский военный, полковник, кавалер пяти орденов Красной Звезды.
 
 Рудаков, Василий Егорович (1864—1913) — российский писатель, переводчик и педагог.
 
 Рудаков, Вячеслав Юрьевич (род. 1970) — советский и российский футболист; тренер.
 
 
 Рудаков, Иван Алексеевич (1978-2022) — российский актёр, певец и спортсмен.
 Рудаков, Игорь Александрович (род. 1934) — советский гребец.
 
 
 Рудаков, Леопольд Евгеньевич (род. 1927) — Герой Социалистического Труда, токарь-расточник.
 Рудаков, Максим Алексеевич (род. 1996) — российский футболист.
 
 
 Рудаков, Олимпий Иванович (1913—1974) — советский военачальник, контр-адмирал.
 
 
 Рудаков, Филолог Васильевич (1827—1885) — российский педагог, директор Тобольской мужской гимназии.



Населённые пункты 
 Рудаков — деревня в Хойникском районе Гомельской области Белоруссии.
 Рудаков — хутор в Белокалитвинском районе Ростовской области России.

См. также